Сфинкс:
 Сфинкс — мифическое существо с львиным телом и головой девушки (женщины).
 Большой сфинкс — скульптурное изображение сфинкса, часть некрополя в Гизе.
  — скульптура сфинкса в Мемфисе.
 Кунаширский сфинкс — один из экспонатов Южно-Курильского краеведческого музея, вулканическая бомба с изображением человеческого лица.
 Сфинксы на Университетской набережной — древнеегипетские сфинксы на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.
 Бучеджский Сфинкс — естественное скальное образование в горах Бучеджи, Румыния.
 Марсианский Сфинкс — выветренный холм, который на фотографиях 1976 года со станции «Викинг-1» выглядел похожим на лицо.

В биологии
 Сфинксы () — род бабочек семейства бражников.
 Сфинксовые () — подсемейство бражников.
 Сфинкс — порода кошек.
 Донской сфинкс — порода кошек.
 Петербургский сфинкс — порода российских бесшёрстных кошек.
 Морская собачка-сфинкс — морская лучепёрая рыба из семейства собачковых отряда окунеобразных.
 Павиан сфинкс — вид приматов из семейства мартышковых.

В астрономии
 (896) Сфинкс — астероид главного пояса астероидов, открытый в 1918 году.

Программное обеспечение
 Sphinx — свободная SQL полнотекстовая поисковая машина с открытым кодом.
 Sphinx — генератор документации.

Другое
 Сфинкс — фильм-драма режиссёра Андрея Добровольского.
 Сфинкс — пьеса древнегреческого драматурга Эсхила.
 Сфинкс — бордель в Париже в 1930—1940-х годах.
 Sfinks — киностудия в Варшаве.
 Sphinx — теософский журнал, выходивший в 1886—1896 гг. в Германии.
 HMS Sphinx — ряд кораблей Королевского флота.
 Мозаика «Сфинкс» — замощение плоскости посредством «сфинксов» — пятиугольных гексиамондов.
 Сфинкс AT-2000 — самозарядный пистолет с ударно-спусковым механизмом двойного действия.
 Ледяной сфинкс — роман французского писателя Жюля Верна.
 Бонапарт перед сфинксом — картина французского художника Жана-Леона Жерома.
 Вилла «Сфинкс» — имение, памятник архитектуры местного значения в Евпатории.
 Сфинкс — снежник в шотландском Национальном парке Кернгормс.

См. также 
 Загадка сфинкса